Ци́мбал — українське прізвище. Відомі носії:

 Цимбал Анатолій Андрійович (1928—2011) — скульптор.
 Цимбал Андрій Калинович (1916—2006) — український партизан, Герой Радянського Союзу.
 Цимбал Василь Іванович — український художник, член НСХУ.
 Цимбал Василь Оксентійович (1915—2005) — народний майстер інтарсії.
 Цимбал Віктор (1901—1968) — український маляр і графік.
 Цимбал Віктор Миколайович (1991—2014) — рядовий міліції, учасник російсько-української війни.
 Цимбал Григорій ( — †2007) — в'язень сумління.
 Цимбал Людмила Трохимівна (1937— †2012) — вчена-фізик, член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки і техніки України.
 Цимбал Микола
 Цимбал Микола Володимирович (1984) — український футбольний тренер, в минулому футболіст.
 Цимбал Микола Андрійович (1925—2020) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант авіації.
 Цимбал Сергій Володимирович (1986—2014) — український військовий, Герой України (посмертно).
 Цимбал Тетяна
 Цимбал Тетяна Василівна (1946) — диктор і ведуча програм Українського телебачення, народна артистка України.
 Цимбал Тетяна Іванівна (1908—1995) — українська актриса, майстер художнього слова, громадська діячка, шістдесятниця.
 Цимбал Тарас Володимирович — український соціолог, перекладач наукової літератури.
 Цимбал Ярина Володимирівна — український літературознавець.

Цимбал Микола

Примітки 

Українські прізвища